Albert Thévenon, joueur de water-polo français.
 David Thévenon, joueur français de basket-ball.

Patronyme français